Cheia se poate referi la:
 Localități din România:
 Cheia, Alba
 Cheia, Brașov
 Cheia, Cluj
 Cheia, Constanța
 Cheia, Prahova
 Cheia, Vâlcea
 Cheile Cibului, Alba

 Cheia (film din 1958)

Vezi și 
 Cheile Tătarului